Juan Muñiz ist der Name folgender Personen:

* Juan Carlos Muñiz (1984–2022), mexikanischer Journalist
 Juan Muñiz Gallego (* 1992), spanischer Fußballspieler